Lill-Fisktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Fisktjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (7,43 ha)
Lill-Fisktjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (1,3 ha)
Lill-Fisktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (3,41 ha)

Se även
Fisktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn